Dowie est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Andrew Dowie (né en 1981), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1983), joueur écossais de football
 (1928-2019), actrice anglaise
Iain Dowie (né en 1965), joueur nord-irlandais de football

 (1867-1945), écrivaine britannique
Natasha Dowie (née en 1988), joueuse anglaise de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme